Jean-Marc Lévy-Leblond (1940) – fisico e saggista francese
 Michel Leblond (1932-2009) – allenatore di calcio e calciatore francese